Bayard steht für:

 Bayard 1908, belgische Pistole
 Col Bayard (1248 m), Alpenpass in Frankreich
 Mode Bayard, Schweizer Einzelhandelsunternehmen
 Groupe Bayard, französisches Verlagsunternehmen
 Bayard Media, Zeitschriftenverlag mit Sitz in München, deutsche Tochter der Groupe Bayard
 Bayard (Unternehmen), französisches Unternehmen im Bereich der Hydraulik
 Schloss Bayard, Schloss im französischen Département Isère und Ansitz der gleichnamigen Adelsfamilie
 Bayard (Pferd), das legendäre Pferd der vier Haimonskinder aus der gleichnamigen mittelalterlichen Sage

Bayard ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bayard (Delaware), im Sussex County
 Bayard (Florida), im Duval County
 Bayard (Georgia), im Harris County (nicht mehr existent)
 Bayard (Iowa), im Guthrie County
 Bayard (Kansas), im Allen County
 Bayard (Nebraska), im Morrill County
 Bayard (Nevada), im Elko County (nicht mehr existent)
 Bayard (New Mexico), im Grant County
 Bayard (Ohio), im Columbiana County
 Bayard (West Virginia), im Grant County
 Bayard Park, im Northampton County, Pennsylvania

weitere geografische Objekte:
 Bayard Drain, Fließgewässer im Scotts Bluff County, Nebraska
 Bayard Drain, Kanal im Scotts Bluff County, Nebraska
 Bayard Cutting Arboretum, Park und Arboretum im Suffolk County, New York
 Bayard Historical Marker, Park und Gedenkstätte im Grant County, New Mexico

im NRHP gelistete Objekte:
 Bayard Park Historic District, in Evansville, Indiana, ID-Nr. 85001373
 Bayard School, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 86002649
 Bayard-Condict Building, in New York, New York, ID-Nr. 76001236

Bayard ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis I. du Pont Bayard (1918–1985), US-amerikanischer Politiker
 Alfonso Bayard (1966–2014), spanischer Schauspieler
 Eddie Bayard (1934–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Émile Bayard (1837–1891), französischer Illustrator
 Frank Bayard (* 1971), deutscher Geistlicher, Hochmeister des Deutschen Ordens
 Hervé Bayard (* 1944), französischer Motorrad- und Autorennfahrer
 Hippolyte Bayard (1801–1887), französischer Fotograf und Erfinder
 
 Jean Bayard (1897–1995), französischer Rugbyspieler
 Jean-François Bayard (1796–1853), französischer Dramatiker
 John Bayard (1738–1807), US-amerikanischer Politiker
 Marcel Bayard (1895–1956), französischer Mathematiker und Telekommunikationsingenieur
 Mariama Gamatié Bayard (* 1958), nigrische Politikerin und Frauenrechtlerin
 Otto Bayard (1881–1957), Schweizer Arzt, Wissenschaftler und Autor
 Pierre Bayard (Musiker) († 2008), haitianischer Musiker
 Pierre Bayard (* 1954), französischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Pierre du Terrail, Chevalier de Bayard (1476–1524), französischer Feldherr
 Richard H. Bayard (1796–1868), US-amerikanischer Politiker
 Stephen Bayard (1700–1757), Bürgermeister von New York City

 Yves Bayard (1935–2008), französischer Architekt

Siehe auch:
 Fort Bayard